Al Arbour (1932-2015), joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien ;
 Amos Arbour (1895-1943), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Léo Arbour (1912-2003), sculpteur québécois ;
 Louise Arbour (née en 1947), haut-commissaire des Nations unies ;
 Madeleine Arbour (née en 1923), peintre et dessinatrice québécoise ;
 Roméo Arbour (1919-2005), homme d'Église, critique littéraire, professeur et historien de la littérature québécois ;
 Ty Arbour (1896-1979), joueur de hockey sur glace canadien.